Viti puede referirse a:

 Víctor Manuel García, Viti (1959-), futbolista español;
 Santiago Martín "El Viti" (1938-), torero español;
 Víctor Fayad, El Viti, (1955-2014), político argentino;
 Vitigudino, localidad española de la provincia de Salamanca; o
 Viti Levu, isla de Fiyi.
 Viti, de Sorriba del Esla. (1953-2013)